Il doppio del torneo di tennis Hilversum Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Fred Hemmes e Melle Van Gemerden che hanno battuto in finale Attila Sávolt e Gabriel Trifu 7-63, 7-63.

Teste di serie 

 Mariano Delfino /  Diego Veronelli (semifinali)
 Juan Pablo Brzezicki /  Sergio Roitman (semifinali)

 Alessandro Motti /  Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Federico Browne /  Peter Wessels (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hilversum Challenger 2004